Dębowo – część wsi Leśniewo Dolne w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie ciechanowskim, w gminie Grudusk.

W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa ciechanowskiego.

Przypisy 

Leśniewo Dolne